Гран-при Аргентины 1975 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 12 января 1975 года на трассе Буэнос-Айрес.

Квалификацию перед гонкой в Аргентине неожиданно выиграл Жан-Пьер Жарье на никогда не считавшемся фаворитом автомобиле «Шэдоу». Однако ему так и не удалось воспользоваться преимуществом первой стартовой позиции: на формирующем круге на машине француза неожиданно развалилась главная передача и поул на старте остался пустым. Со старта лидерство захватил Ройтеман, а позади него столкнулись Масс и Шектер. Обе машины после ремонта вернулись в гонку. На 12 круге Вильсон Фиттипальди вылетел с трассы и его автомобиль после удара в ограждение загорелся, но гонщику удалось избежать ожогов. После борьбы за лидерство в середине гонки вперёд вышел Эмерсон Фиттипальди, который в итоге и одержал победу.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-25 Карлос Ройтеман

26-34 Джеймс Хант

35-53 Эмерсон Фиттипальди

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Аргентины